Cheshire Cat – album grupy Blink-182
 Kot z Cheshire – postać z książki Alicja w Krainie Czarów